Ministero della cultura e del patrimonio nazionale – ministero polacco
 Ministero della cultura e del patrimonio nazionale – ministero rumeno